Tribunal Superior de Justícia
 Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla
 Tribunal Superior de Justícia d'Aragó
 Tribunal Superior de Justícia de Canàries
 Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria
 Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó
 Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa
 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
 Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura
 Tribunal Superior de Justícia de Galícia
 Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
 Tribunal Superior de Justícia de La Rioja
 Tribunal Superior de Justícia de Madrid
 Tribunal Superior de Justícia de Navarra
 Tribunal Superior de Justícia del País Basc
 Tribunal Superior de Justícia del Principat d'Astúries
 Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia